Ludgate Hill steht für:

 Ludgate Hill (London), Berg und Stadtteil in London 
 Ludgate Hill (Schiff), britisches Linienpassagierschiff
 Bahnhof Ludgate Hill, Bahnhof in London